

Географические названия 
 Шахан — посёлок в Карагандинской области
 Шахан — посёлок в Байзакском районе Жамбылской области
 Шахан — упразднённый в 2002 году посёлок, Майкопский район, Адыгея
 Шахан — гора в Геленджике.

Фамилия 
 Шахан, Олджай (род. 1987) — турецкий футболист, имеющий также немецкое гражданство, полузащитник «Бешикташа» и сборной Турции.